Comitatul Todd sau Todd County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Todd County, Kentucky
 Todd County, Minnesota
 Todd County, South Dakota